Станков може да се отнася за:
 Александър Станков (р. 1964), български футболист
 Ангел Станков (р. 1953), български футболист
 Антон Станков (р. 1966), български юрист и политик
 Антон Станков (фотограф) (р. 1977), български фотограф
 Борис Станков (р. 1942), български футболист
 Валентин Станков (р. 1969), български футболист
 Валери Станков (р. 1956), български поет
 Георги Станков, няколко души с това име
 Димитър Станков (1925 – 1979), български художник
 Иван Станков, няколко души с това име
 Илия Станков (р. 1947), български офицер
 Качо Станков (1842 – 1904), български общественик
 Кирил Станков (1949 – 1992), български футболист
 Мартин Станков (р. 1974), български футболист
 Мино Станков (1895 – 1988), сръбски офицер
 Стойче Станков (1849 – 1903), български зограф
 Тодор Станков (1875 – 1938), български революционер
 Трендафил Станков – Тренди (1923 – 2001), български футболист